Příjmení Hensel nese více různých osobností:

 Abigail a Brittany Henselovy (* 1990) – americká siamská dvojčata
 Luise Henselová (1798–1876) – německá křesťanská básnířka
 Kurt Hensel (1861–1941) – německý matematik

Externí odkazy